Gaffe peut désigner :
 une gaffe, une tige en bois utilisée sur un bateau ;
 familièrement, une gaffe est une petite bêtise ; d'où le nom du célèbre personnage de Franquin, Gaston Lagaffe ; 
 une gaffe aux échecs (et dans d'autres jeux de réflexion tels que le bridge ou le jeu de go), est un très mauvais coup, résultant par exemple d'une étourderie ;
 une gaffe, un type de ruelle ;
 familièrement, l'expression faire gaffe signifie « faire attention », raccourci en l'interjection gaffe ! (attention !) ;
 en argot, un gaffe est un gardien de prison ;
 « Avaler sa gaffe » en langage maritime signifiait mourir, cette expression des chasseurs de baleine vient du fait que lorsque l'un d'entre eux tombait à l'eau et se faisait bouffer par une baleine, il avalait sa gaffe ; faire gaffe signifiait alors repousser le danger avec cette sorte de harpon.